A disputa da categoria Espada Individual Masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2014 que foi decidida no dia 20 de julho.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Nikolai Novosjolov
| RD1-score01 = 8
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Niko Vuorinen
| RD1-score02 = 15

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Kelvin Cañas
| RD1-score03 = 14
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Roman Petrov
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Ruslan Kurbanov
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Péter Szényi
| RD1-score06 = 10

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Dong Chao
| RD1-score07 = 12
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Anton Avdeev
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Ulrich Robeiri
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Pedro Arêde
| RD1-score10 = 10

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Maksym Khvorost
| RD1-score11 = 13
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  = {{Nowrap| Kazuyasu Minobe}}
| RD1-score12 =15

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Ayman Fayez
| RD1-score13 = 7
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Bas Verwijlen
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Jesús Lugonés
| RD1-score15 = 5
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Max Heinzer
| RD1-score16 =15

| RD2-seed01  = 64
| RD2-team01  =  Niko Vuorinen
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Roman Petrov
| RD2-score02 = 6

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Ruslan Kurbanov
| RD2-score03 = 8
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Anton Avdeev
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Ulrich Robeiri
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  = 
| RD2-score06 = 7

| RD2-seed07  = 40
| RD2-team07  =  Bas Verwijlen
| RD2-score07 = 13
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =  Max Heinzer
| RD2-score08 =15

| RD3-seed01  = 64
| RD3-team01  =  Niko Vuorinen
| RD3-score01 = 11
| RD3-seed02  = 16
| RD3-team02  =  Anton Avdeev
| RD3-score02 =15

| RD3-seed03  = 9
| RD3-team03  = {{Nowrap| Ulrich Robeiri}}
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 8
| RD3-team04  =  Max Heinzer
| RD3-score04 = 8

| RD4-seed01  = 16
| RD4-team01  =  Anton Avdeev
| RD4-score01 = 13
| RD4-seed02  = 9
| RD4-team02  =

Segunda chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Pavel Sukhov
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Mohannad Saif
| RD1-score02 = 7

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Dmitriy Gryaznov
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Francisco Limardo
| RD1-score04 =15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Pavel Pitra
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Gábor Boczkó
| RD1-score06 = 14

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Jimmy Moody
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Silvio Fernández
| RD1-score08 = 13

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Gauthier Grumier
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Grigori Beskin
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  = 
| RD1-score11 = 13
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Ido Herpe
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Falk Spautz
| RD1-score13 = 12
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Anatoliy Herey
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Igor Reizlin
| RD1-score15 = 14
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Park Sang-young
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Pavel Sukhov
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Francisco Limardo
| RD2-score02 = 11

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Pavel Pitra
| RD2-score03 = 11
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Silvio Fernández
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  = {{Nowrap| Gauthier Grumier}}
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Ido Herpe
| RD2-score06 = 10

| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Anatoliy Herey
| RD2-score07 = 11
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Park Sang-young
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  =   Pavel Sukhov
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 12
| RD3-team02  =  Silvio Fernández
| RD3-score02 = 14

| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  = {{Nowrap| Gauthier Grumier}}
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 4
| RD3-team04  =  Park Sang-young
| RD3-score04 = 5

| RD4-seed01  = 5
| RD4-team01  =  Pavel Sukhov
| RD4-score01 = 7
| RD4-seed02  = 13
| RD4-team02  =

Terceira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  András Rédli
| RD1-score01 = 14
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Yuval Freilich
| RD1-score02 = 10

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  = {{Nowrap| Hugues Boisvert-Simard}}
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Jiří Beran
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Masaru Yamada
| RD1-score05 = 10
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Park Kyoung-doo
| RD1-score06 = 14

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Benjamin Steffen
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Radosław Zawrotniak
| RD1-score08 =14

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Jean-Michel Lucenay
| RD1-score09 = 14
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Paolo Pizzo
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Jan Bidovec
| RD1-score11 = 14
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  José Luis Abajo
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Elmir Alimzhanov
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Aleksey Tishko
| RD1-score14 = 12

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Fidel Ferret Ferrer
| RD1-score15 = 10
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Bohdan Nikishyn
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  András Rédli
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  = 
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 46
| RD2-team03  =  Park Kyoung-doo
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 51
| RD2-team04  =  Benjamin Steffen
| RD2-score04 = 11

| RD2-seed05  = 54
| RD2-team05  =  Paolo Pizzo
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  José Luis Abajo
| RD2-score06 = 9

| RD2-seed07  = 27
| RD2-team07  =  Elmir Alimzhanov
| RD2-score07 = 14
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  =  Bohdan Nikishyn
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  =  András Rédli
| RD3-score01 = 3
| RD3-seed02  = 46
| RD3-team02  = {{Nowrap| Park Kyoung-doo}}
| RD3-score02 = 4

| RD3-seed03  = 54
| RD3-team03  =  Paolo Pizzo
| RD3-score03 = 8
| RD3-seed04  = 6
| RD3-team04  =  Bohdan Nikishyn
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 46
| RD4-team01  =

Quarta chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Enrico Garozzo
| RD1-score01 = 12
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  = 
| RD1-score02 = 8

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Sergey Khodos
| RD1-score03 = 13
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  José Escobar
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Péter Somfai
| RD1-score05 = 14
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Zhang Chengjie
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Marno Allika
| RD1-score07 = 11
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Jung Jin-sun
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Jörg Fiedler
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Kweon Young-jun
| RD1-score10 = 14

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Patrick Jørgensen
| RD1-score11 = 7
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Sten Priinits
| RD1-score12 =15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Lorenzo Bruttini
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Ruslan Kudayev
| RD1-score14 =15

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Pau Rosello
| RD1-score15 = 14
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Fabian Kauter
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Enrico Garozzo
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 39
| RD2-team02  =  Sergey Khodos
| RD2-score02 = 12

| RD2-seed03  = 42
| RD2-team03  =  Zhang Chengjie
| RD2-score03 = 13
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =  Jung Jin-sun
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Jörg Fiedler
| RD2-score05 = 14
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Sten Priinits
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 34
| RD2-team07  = 
| RD2-score07 = 11
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Fabian Kauter
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  = {{Nowrap| Enrico Garozzo}}
| RD3-score01 = 14
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  =  Jung Jin-sun
| RD3-score02 = 13

| RD3-seed03  = 18
| RD3-team03  =  Sten Priinits
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 2
| RD3-team04  =  Fabian Kauter
| RD3-score04 =14

| RD4-seed01  = 7
| RD4-team01  =

Classificação Final

Ligações externas 

 Site da Federação Internacional de Esgrima

Campeonato Mundial de Esgrima de 2014